Akscha steht für:

Flüsse in Russland:
 Akscha (Onon), Nebenfluss des Onon
 Akscha (Poima), Nebenfluss der Poima
 Akscha (Tjoscha), Nebenfluss der Tjoscha

Orte:
 Akscha (Transbaikalien), Russland
 Akscha (Serra-West), Sudan

Sonstiges:
 Akscha-Tempel, altägyptischer Tempel und Siedlung in Nordsudan
 Akşa, Währung der Tuwinischen Volksrepublik